Паразауролофы, или паразавролофы () — род динозавров.

Обитали в конце мелового периода, около 76–73 млн лет назад на территории Северной Америки. Окаменелости обнаружены в провинции Альберта в Канаде и Нью-Мексико и Юта в США. Впервые описаны в 1923 году Уильямом Парксом. Учёные относят их к утконосым динозаврам.

Как и в случае с большинством динозавров, скелеты паразауролофов являются неполными. Длина скелета вида P. walkeri, по оценкам, составляет 9,5 метра. Его череп примерно 1,6 метра в длину, включая гребень. Вес представителя этого вида составлял примерно 2,5–2,7 тонны. Грегори Пол оценил длину  P.walkeri  в 7,5 м и 2,6 т веса. Единственная известная передняя конечность паразауролофа была сравнительно небольшой для утконосых динозавров, с короткой, но широкой лопаткой. Бедренная кость 103 см длиной у вида P. walkeri и является довольно крепкой для своей длины при сравнении с другими утконосыми динозаврами. Плечевые и тазовая кости также были весьма крепкими.

Как и другие утконосые динозавры, паразауролофы могли передвигаться как на двух, так и на четырёх конечностях. Вероятно они предпочитали пастись на четырёх конечностях, а бегать на двух. Остистые отростки позвонков у них были весьма длинными, как это было распространено у ламбеозавров; самые длинные по бёдрам, они увеличивали высоту спины. Отличительной чертой был гребень на затылке. Когда ящер закрывал носовые клапаны и делал выдох в нос, то воздух попадал в гребень и издавал гудящий звук. Эти звуки могли служить средством общения паразауролофов друг с другом.

Питание 
Так же, как и гадрозавриды, паразауролофы были большими двуногими и/или четвероногими травоядными животными. При поедании растений использовался край челюсти, который позволял делать шлифовальные движения, аналогичные жеванию. Зубы постоянно заменялись; они были упакованы в зубные батареи, содержащие сотни зубов, только небольшая часть которых могла использоваться одновременно. Животное использовало свой клюв для сбора частей растений, которые передавались в челюсти при помощи щёкоподобного органа. Растительность могла захватываться с поверхности земли до высоты около 4 м. Как отмечает Боб Бэккер, ламбеозавры имели более узкие клювы, чем гадрозавр, подразумевая, что паразауролофы и его родственники могли питаться более избирательно, чем их широкощёкие родственники.

В культуре 
 Паразауролоф был показан в фильмах Стивена Спилберга «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 2: Затерянный мир» и в фильме Джо Джонстона «Парк юрского периода 3». Также он появился в фильмах "Мир юрского периода", "Мир юрского периода 2", и "Мир юрского периода: Господство", где была показана изменённая модель паразауролофа.
 В мультфильме «Король динозавров» является динозавром одного из главных героев.
 Также паразауролофы были в трейлере к игре Primal Carnage.
 В видеоигре Jurassic Park: The Game представляется возможность выпустить паразауролофов из вольеров на волю.
 В видеоигре ARK: Survival Evolved есть возможность приручить паразауролофа (паразавра). В игре паразауролофов представлены как достаточно быстро приручаемые животные, способные находить опасность для игрока с расстояния и отпугивать некрупных хищников звуками, издаваемыми с помощью гребня.
 В мобильной видеоигре "Ледниковый Период: Деревушка" паразауролоф появляется как редкое животное ограниченного времени. Он должен был появиться в мультфильме "Ледниковый период 3: Эра динозавров", но был вырезан.

Ссылки 
 Паразауролоф (Parasaurolophus walkeri)

Примечания 

Ламбеозаврины
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1923 году